Het Luxemburgs voetbalelftal is een team van voetballers dat het land Luxemburg vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. Het is het voetbalelftal van Luxemburg nog nooit gelukt een eindtoernooi te bereiken van het WK of EK.

Geschiedenis
Het Luxemburgse voetbalelftal speelde in 1911 zijn eerste interland, er werd met 1-4 van Frankrijk verloren. Vlak voor de eerste wereldoorlog in 1914 werd de eerste overwinning geboekt, 5-4 tegen Frankrijk. Luxemburg nam tussen 1920 en 1936 deel aan vier Olympische toernooien en werd steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. In 1948 en 1952 haalde Luxemburg steeds de tweede ronde, maar werd toen uitgeschakeld door respectievelijk Joegoslavië en Brazilië.

Luxemburg nam in 1934 voor de eerste keer deel aan kwalificatiewedstrijden voor het WK. Van 1934 tot en met 1958 werden 14 wedstrijden gespeeld, ze werden allemaal verloren met de doelcijfers 12 voor en 68 tegen. Voor het WK in 1962 werd de grootste nederlaag geleden (0-9 thuis tegen Engeland), maar er werd ook met 4-2 gewonnen van Portugal, een wedstrijd waarbij de debuterende Portugees Eusébio meteen zijn eerste doelpunt maakte en Ady Schmit drie doelpunten maakte. Luxemburg stuntte bij kwalificatie voor het EK van 1964, in de eerste ronde was het vrijgeloot en in de achtste finale wachtte Nederland, beide wedstrijden werden in Nederland gespeeld. In Amsterdam werd het 1-1, in Rotterdam werd er met 1-2 gewonnen door twee doelpunten van Camille Dimmer. Ook in de kwartfinales was Luxemburg dicht bij een stunt, tegen Denemarken werd tweemaal gelijk gespeeld, in de beslissingswedstrijd werd met 1-0 verloren in Amsterdam.

Dit opvallende EK-succes was slechts een incident, in de resterende achttien kwalificatiewedstrijden in de jaren zestig werd één keer gelijk gespeeld tegen Polen. In de jaren 70 boekte Luxemburg één overwinning (2-0 tegen Turkije) en twee keer een gelijkspel tegen Joegoslavië en Zweden, de overige 27 wedstrijden gingen verloren. De grootste nederlagen werden geleden tegen Nederland (8-0) en Hongarije (8-1). In de jaren tachtig waren de resultaten nog slechter, in 40 wedstrijden werd alleen twee keer gelijk gespeeld tegen Schotland en België. Voor het EK van 1984 werd opnieuw een 9-0 nederlaag tegen Engeland geleden. Voor het EK van 1996 eindigde Luxemburg voor de eerste keer niet op de laatste plaats in zijn groep, er werd tweemaal gewonnen van Malta. Meest opmerkelijke overwinning was een 1-0 zege op Tsjechië, de voor Standard Luik spelende Guy Hellers scoorde het winnende doelpunt. Tsjechië zou later de finale van het EK halen.

In de volgende vier kwalificatie-reeksen waren er alleen maar nederlagen, dieptepunt waren twee verliespartijen tegen Liechtenstein, 0-4 en 3-0. Voor het EK van 2008 was er na tien nederlagen een overwinning in Wit-Rusland, ook tegen Nederland verweerde de ploeg zich prima met twee miniem verloren wedstrijden (tweemaal 1-0). De laatste jaren waren er overwinningen op Zwitserland (WK 2010, 1-2 uit), Albanië (EK 2012), Noord-Ierland (WK 2014) en Macedonië (EK 2016). In de kwalificatiereeks voor het WK 2018 wist Luxemburg voor een stunt te zorgen door grootmacht Frankrijk in eigen huis op 0-0 te houden. Nadat Nederland pas in de tweede helft kon winnen van de ploeg, stelde de Nederlandse bondscoach Danny Blind dat dit Luxemburg het beste aller tijden is. Dieptepunt was een 8-0-nederlaag tegen Zweden.

Op 1 september 2021 volgde de allereerste wedstrijd in het nieuwe Stade de Luxembourg, waarin met 2-1 werd gewonnen van Azerbeidzjan in de WK-kwalificatie 2022. Hiermee werd het Stade Josy Barthel als thuishaven afgelost.

Deelnames aan internationale toernooien

Wereldkampioenschap

Europees kampioenschap

UEFA Nations League

Interlands

Bondscoaches 
Bijgewerkt tot en met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen  (0–3) op 14 november 2021.

Huidige selectie

Recent opgeroepen

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Tegenstanders
Bijgewerkt tot en met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen  (0–3) op 14 november 2021.

Van jaar tot jaar

Bekende spelers